San Salvador – stolica Salwadoru

 San Salvador – wyspa archipelagu Galapagos
 San Salvador – wyspa archipelagu wysp Bahama
 San Salvador – wulkan w Salwadorze
 San Salvador – departament Salwadoru
 San Salvador – miasto w Argentynie, w prowincji Entre Ríos
 San Salvador de Jujuy – miasto w Argentynie
 San Salvador – gmina w Hiszpanii, w prowincji Valladolid, w Kastylii i León
 San Salvador – miasto w meksykańskim stanie Hidalgo
 San Salvador – rzeka w Urugwaju
 San Salvador – rzeka w Chile, dopływ Loa

 San Salvador – galeon hiszpański z XVI wieku